Ángel Rodríguez, az RC Deportivo de La Coruña első csapatának (1906) labdarúgója
 Ángel Rodríguez, argentin ökölvívó olimpikon az 1920-as olimpián
 Ángel Rodríguez (1985) spanyol motorversenyző
 Ángel Rodríguez (1987) spanyol labdarúgó